Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Cali 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Sebastián Prieto e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma quest'anno partecipato.

Andre Begemann e Martin Emmrich hanno battuto in finale Gero Kretschmer e Alex Satschko 6–4, 7–6(5).

Teste di serie

  Franco Ferreiro /  André Sá (quarti di finale)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (campioni)

  Kaden Hensel /  Adam Hubble (semifinali)
  Ricardo Hocevar /  Caio Zampieri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Seguros Bolívar Open Cali 2010